En Pologne, Dalków peut faire référence à :
 Dalków, un village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Dalków, un village de la voïvodie de Łódź.